Duitsland:
Ried (Aichach-Friedberg), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Ried (Monheim)

Italië:
Ried (Sterzing), een Fraktion in Zuid-Tirol
Slot Ried, een kasteel in Ritten (Bozen-Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol)

Nederland:
Ried (Nederland), een dorp in de gemeente Waadhoeke (Friesland)
Ried (water), een rivier bij Ried (Waadhoeke)

Oostenrijk:
Ried im Oberinntal, een gemeente in de deelstaat Tirol
Ried im Innkreis (district), een district in Opper-Oostenrijk
Ried im Innkreis (stad), de hoofdstad van Ried im Innkreis (district)
Ried im Traunkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Ried in der Riedmark, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Zwitserland:
Ried bei Kerzers, een gemeente in het kanton Fribourg
Ried-Brig, een gemeente in het kanton Wallis